Хлебороб — посёлок в Поспелихинском районе Алтайского края. Административный центр сельского поселения Борковский сельсовет.

История 
Основан в 1927 году как одноимённая трудовая коммуна. С 1950 г. центральная усадьба колхоза «Заветы Ильича».

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 79 %.

Примечания 

Населённые пункты Поспелихинского района